FCO puede referirse a: 
 Abreviatura del nombre Francisco.
 Iniciales del proverbio latino "Finis coronat opus".
Aeropuerto Intercontinental Leonardo da Vinci, en la ciudad de Roma, Italia (Código de Aeropuerto IATA).
Ferro Carril Oeste, un club de Buenos Aires (Argentina), destacado por sus equipos de fútbol, básquet y vóley.
Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento, una línea de ferrocarril de Argentina cuya denominación original fue Ferrocarril Oeste de Buenos Aires (FCO).
Ferroviaria Oriental, Red ferroviaria de Bolivia, perteneciente a Genesee Wyoming.
Foreign and Commonwealth Office, el ministerio del Gobierno británico que se ocupa de las relaciones exteriores.
 FCO también es un código IATA para el aeropuerto de Leonardo da Vinci-Fiumicino que se encuentra en  Roma, Italia.